Herrenmeister bezeichnet das höchste Amt in folgenden Ritterorden:

 Johanniterorden, siehe Johanniterorden #Liste der Herrenmeister der Balley Brandenburg
 Schwertbrüderorden, siehe Liste der Landmeister von Livland #Herrenmeister des Schwertbrüderordens

Siehe auch:
 Großmeister (Orden)
 Hochmeister des Deutschen Ordens